Niemcy:
 Buchheim – dzielnica Bad Lausick
 Buchheim – dzielnica Kolonii
 Buchheim – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen

Osoby:
 Lothar-Günther Buchheim – niemiecki pisarz i malarz
 Rudolf Buchheim – niemiecki farmakolog